Lust, het verlangen om een behoefte te bevredigen
Lust (album), het debuutalbum van de Belgische band Lords of Acid
Lust (televisieserie), Zweedse televisieserie uit 2022